Jules Rieffel (1806-1886), ingénieur agronome français, fondateur de l'école d'agriculture de Grand-Jouan à Nozay en Loire-Atlantique ;
Marc Rieffel (1937-), mathématicien américain ;
 Rémy Rieffel (1954-), sociologue des médias français, professeur à l'université Paris II et à l'Institut français de presse (IFP).

Patronyme français